Baege ist der Name folgender Personen:

 Max Hermann Baege (1875–1939), deutscher Philologe, Psychologe, Pädagoge und Soziologe
 Paul Baege (1876–1938), deutscher Lehrer, Autor und Heimatdichter